Сандерс, Уолтер Джереми (род. 1936) — американский бизнесмен.
 Сандерс, Джеральд Роберт (род. 1950) — американский политик, мэр Сан-Диего (с 2005).